Bolus peut désigner :

Nom commun 
 En médecine ou en pharmacie, le bolus ou bol est une dose de médicament ou de produit de contraste qui doit être administrée au complet d'un seul coup.
 Bolus, autre nom pour un bol alimentaire.
 Le bolus est une préparation à base d'argile très fin (kaolinique) qui permet l'adhérence des feuilles d'or sur divers supports.
 Le bolus est une viennoiserie belge.
 Le bolus de Zélande est une viennoiserie zélandaise.

Patronyme 

 Harry Bolus (1834–1911), botaniste sud-africain, fondateur de l'herbier Bolus ;
 son fils, Frank Bolus (1870-1945), botaniste sud-africain ;
 sa petite-nièce et belle-fille, épouse de Frank, Harriet Margaret Louisa Bolus (1877–1970), botaniste sud-africaine.